Ла Планта има више значења:

 Ла Планта, Таљерес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Планта (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Планта (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Планта (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Планта (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Планта (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Планта, Естасион де Радио (Бандериља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику